Niemcy:
 Franzburg – miasto w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen
 Franzburg – dawna nazwa byłego powiatu Franzburg-Barth
 Franzburg-Richtenberg – związek gmin w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen
 Franzburg-Barth – były powiat